Börner ou Boerner est le patronyme de :

 Achim-Rüdiger Börner (1955-), herpétologiste allemand,
 Carl Julius Bernhard Börner, (1880-1953), entomologiste et botaniste allemand,
 Holger Börner (1931-2006), homme politique allemand,
 Jacqueline Börner (née en 1965), patineuse de vitesse allemande,
 Jean David Boerner, (1762-1829), général français de la révolution et de l’Empire,
 Johannes Börner (1925-2018), militaire allemand.

Homonymie de patronyme
Patronyme allemand